

Pessoas
Yanic Truesdale

Localidades
Truesdale (Missouri)
Truesdale (Iowa)

Outros
Zane Truesdale
Syrus Truesdale

Desambiguação